Чума́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Чуманов, Александр Николаевич (1950—2008) — российский писатель-фантаст.
 Чуманов, Константин Геннадьевич (род. 1955) — токарь-специалист шестого разряда, Герой Труда Российской Федерации (2013).
 Чуманов, Семён Акимович (1924—2008) — советский нефтяник.